

Commerce et entreprise 
 Une boutique est un lieu commerce de détail.
 Boutique éphémère : voir Magasin éphémère.
 Boutique en ligne : voir Commerce électronique.
 La boutique chinois (orthographe consacrée) est un type de commerce de détail que l'on trouve sur l'île de La Réunion.
 Boutique hors taxes, une boutique qui n'applique pas les différentes taxes de son pays aux produits qu'elle vend.
 Hôtel-boutique, un type d’hôtel.
 Boutique de musée est un type de commerce que l'on trouve dans certains grands musées.
 La Grosse Boutique est le nom donné à l'ancienne usine de décolletage Joseph, Maré et Gérard Frères devenue Société Anonyme des Boulonneries de Bogny-Braux.
 Boutique de gestion, et Boutique de gestion espace, des organismes à but non lucratif français dont la vocation est d'aider les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

Patronyme 

 Alexandre Boutique (1850-1923), écrivain français.
 Fabrice Boutique (1970-), acteur belge.
 Raymond Boutique (1906-1985), botaniste belge dont l’abréviation botanique standard est Boutique.

Cinéma 
 
 La Boutique, un court-métrage burkinabè d'Idrissa Ouedraogo, réalisé dans le cadre des Scénarios du Sahel en 1997, d'après une idée originale d'Olga Ouedraogo, une écolière burkinabè de 20 ans.
 France Boutique, film français réalisé par Tonie Marshall et sorti en France le .
 Boutique, film iranien de Hamid Nematollah sorti en 2003.

Musique 
 La Boutique fantasque est un ballet en un acte de Léonide Massine, musique de Gioachino Rossini (arrangée par Ottorino Respighi), décors et costumes d'André Derain.
 Paul's Boutique, un album des Beastie Boys sorti en 1989.

Télévision 
Voir Télé-achat et :Catégorie:Émission de télé-achat
 
 M6 Boutique, une émission de télévision française de télé-achat diffusée en direct sur M6 depuis 1988 et présentée par Valérie Pascale et Pierre Dhostel.
 M6 Boutique, une chaîne privée de télévision de télé-achat créée en 1998 et appartenant au groupe M6.
 La Petite Boutique des reprises est une émission de service créée en 2001.

Voir aussi 
 

Patronyme belge
Homonymie de titre